Wandelvierdaagses:
 België:
 Marche européenne du souvenir et de l'amitié
 Vierdaagse van de IJzer
 Nederland (met een lemma op Wikipedia):
 Achterhoekse Wandelvierdaagse
 Avondvierdaagse (georganiseerd in heel Nederland waaronder de Geldropse Avondvierdaagse)
 Apeldoornse Vierdaagse
 Barchemse4daagse
 Heuvelland Vierdaagse
 Nijmeegse Vierdaagse

 Fietsvierdaagses (recreatief fietsen):
 Diverse Fietsvierdaagses in Nederland waaronder:
 Drentse Fiets 4daagse
 Elfsteden Fiets 4-daagse

 Overige sporten:
 Nationale Zwem4daagse
 Twentse Rolstoel4daagse te Delden en omgeving
 Vierdaagse van Duinkerke, wielerwedstrijd

 Overige betekenissen:
 Vierdaagse Zeeslag tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog in juni 1666
 Vierdaagsefeesten in Nijmegen